Степанівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Степанівська сільська рада — Вінницька область, Вінницький район
 Степанівська сільська рада — Вінницька область, Теплицький район
 Степанівська сільська рада — Донецька область, Олександрівський район
 Степанівська сільська рада — Донецька область, Шахтарський район
 Степанівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Ємільчинський район
 Степанівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Лугинський район
 Степанівська сільська рада — Кіровоградська область, Устинівський район
 Степанівська сільська рада — Одеська область, Березівський район
 Степанівська сільська рада — Одеська область, Роздільнянський район
 Степанівська сільська рада — Полтавська область, Великобагачанський район
 Степанівська сільська рада — Полтавська область, Семенівський район
 Степанівська сільська рада — Сумська область, Буринський район
 Степанівська сільська рада — Херсонська область, м. Херсон, Суворовський район
 Степанівська сільська рада — Хмельницька область, Чемеровецький район
 Степанівська сільська рада — Черкаська область, Драбівський район
 Степанівська сільська рада — Чернігівська область, Борзнянський район

Див. також 
 Степненська сільська рада
 Степнянська сільська рада